Четыре стихии:

 Четыре стихии — в античной и средневековой натурфилософии: четыре первоосновы мира (земля, вода, воздух и огонь).
 «Четыре стихии» — первый концертный альбом российской хеви-метал группы «Легион», который вышел на лейбле CD-Maximum 10 июля 2006 года.
 «Четыре стихии» — живописный цикл аллегорических портретов Джузеппе Арчимбольдо.
 «Четыре стихии» — триптих Адольфа Циглера.